YAG steht für:
 Yttrium-Aluminium-Granat, künstlich hergestellte kristalline Verbindung
 Yagha (ISO-3166-2:BF-Code), Provinz in der Region Sahel in Burkina Faso
 Fort Frances Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Fort Frances, Rainy River District, Ontario, Kanada

Yağ ist der Familienname folgender Personen:
 Cansu Yağ (* 1990), türkische Fußballspielerin

yag steht für:
 Yaghan (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene isolierte Sprache der Yaghan auf Feuerland in Argentinien und Chile

Siehe auch:
 Nd:YAG-Laser
 Yb:YAG-Laser

Abkürzung